Kogan ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Kogan (* 1974), israelischer Schachspieler
 Boris Kogan (1940–1993), sowjetisch-US-amerikanischer Schachspieler
 Boris Jakowlewitsch Kogan (1914–2012), sowjetisch-US-amerikanischer Physiker
 Claude Kogan (1919–1959), französische Bergsteigerin
 Dmitri Pawlowitsch Kogan (1978–2017), russischer Geiger
 Florian Kogan (* 1981), deutscher Schauspieler
 Gastón Kogan Kogan (1918–1997), costa-ricanischer Unternehmer und Diplomat
 Greg Kogan (1947–2019), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Grigori Michailowitsch Kogan (1901–1979), sowjetischer klassischer Pianist, Musikwissenschaftler und Musikpädagoge 
 Ippolit Moissejewitsch Kogan (1921–2007), russischer Elektroingenieur 
 Irena Kogan (* 1973), israelische Soziologin
 Ilany Kogan (* 1946), israelische Psychoanalytikerin und Autorin
 Lasar Iossifowitsch Kogan (1889–1939), Leiter des sowjetischen Straflagersystems Gulag von 1930 bis 1932
 Leonid Borissowitsch Kogan (1924–1982), sowjetischer Violinvirtuose
 Milt Kogan (* 1936), US-amerikanischer Schauspieler
 Moissey Kogan (1879–1943), russisch-jüdischer Bildhauer
 
 
 Pjotr Semjonowitsch Kogan (1872–1932), russischer Philologe, Literaturwissenschaftler, Übersetzer und Hochschullehrer
 Valentina Kogan (* 1980), argentinische Handballspielerin
 Wiktor Alexandrowitsch Kogan (1936–2014), russisch-sowjetischer Chemiker